Alvin Ceccoli (n. 1974) – calciatore australiano di origini sammarinesi
 Massimo Ceccoli (n. 1964) – calciatore sammarinese
 Michele Ceccoli (n. 1973) – calciatore sammarinese